Комарники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комарники — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Комарники — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Комарники — село в Турковском районе Львовской области.